Лава:

Наука и техника 
 Лава — продукт извержения вулканов, расплавленная минеральная масса.
 Лава — очистная подземная горная выработка с забоем большой протяжённости.
 Лава (или Лавы) — способ переправы. Устаревшее слово. Употребляется на севере России, в Архангельской (редко), Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, а также Московской и др. областях.
 Лава — подвесной мост, мостки для полоскания и стирки белья, мостик — обычно без перил — через реку, ручей и т. п.
 Лавы — временный деревянный пешеходный мост через реку. Обычно устанавливался каждый год заново, поскольку весной его разрушал ледоход.

Военное дело 
 Лава — боевой порядок в кавалерии, а также и отряд, построенный для такой атаки.
 Лава — машина постановки помех на базе УАЗ «Патриот»

Этнология 
 Лава (народ) — народность в Таиланде.

Реки 
 Лава (приток Лофы) — река в Гвинее и Либерии.
 Лава (приток Преголи) — река в Польше и Калининградской области России.
 Лава (река, впадает в Ладожское озеро) — река в Ленинградской области России.

Озёра 
 Лава (озеро, Орегон) — озеро в штате Орегон, США.

Сёла 
 Лава (Сурский район) — село в Сурском районе Ульяновской области.
 Лава (Козани) — село в сообществе Сервия в Греции.

Культура 
 «Лава» — польский фильм 1989 года, реж. Т. Конвицкий.
 «Лава» — фильм 2002 года производства Великобритании.

Персоналии 
 Лава (Lava) Хосе (род. 1912) — деятель коммунистического движения Филиппин.
 Лава (Lava) Хесус (р. 15.5.1914) — деятель коммунистического движения Филиппин.
 Лава (Lava) Висенте (1894, Булакан, провинция Булакан — июль 1947, Манила), деятель рабочего движения Филиппин.

См. также 
 LAVA-LAVA!
 Лавовая лампа
 Лавы
 Новая Лава

Примечания 

